Sensburg steht für:

 den deutschen Namen der polnischen Stadt Mrągowo

Sensburg ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Philipp von Sensburg (1752–1831), badischer Ministerialbeamter, Minister und Diplomat
 Helen Sensburg, deutsche Radiosprecherin
 Ingo Sensburg (* 1949), deutscher Langstreckenläufer
 Josef von Sensburg (1787–1870), badischer Jurist und Amtsvorstand
 Patrick Sensburg (* 1971), deutscher Jurist, Hochschullehrer und Politiker (CDU), MdB
 Waldemar Sensburg (1876–1957), Historiker und Bibliothekar an der Bayerischen Staatsbibliothek in München